Dżabal Tahuna (arab. جبل طاحونة, trl. Ǧabal Ṭāḥūna, trb. Dżabal Tahuna; ang. Tahoun, Gebel Tahuna, Gabel Tahouna, Gebel Tâhûna) – góra na południowym Synaju w Egipcie. Znajduje się w muhafazie Synaj Południowy. Położona jest na północ od miejscowości Fajran znajdującej się w oazie w uedzie Wadi Fajran. Na zboczach góry znajdują się jaskinie pustelników, zaś na szczycie – starożytny krzyż i ruiny kościoła.

W połowie IV wieku synajscy pustelnicy na wzór monasterów palestyńskich zorganizowali w okolicy Tahuny wspólnotę monastyczną o surowych regułach. O wyborze miejsca zadecydowało domniemanie, że Tahuna jest tożsama z biblijnym Refidim. W VI wieku wspólnota liczyła około trzystu członków.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Szczyty Synaju
Synaj Południowy